Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Undine:

 Le HMS Undine (1847) était un Packet boat à roues à aubes en fer acheté en 1847 et vendu en 1854.
 Le HMS Undine devait être un vaisseau à hélice en bois. Il a été posé en 1861 mais a été annulé en 1863.
 Le HMS Undine (1881) était une goélette, précédemment en service civil sous le nom de Morna. Il a été acheté en 1881 et vendu en 1888.
 Le HMS Undine était un navire de garde-côtes, précédemment appelé . Il a été rebaptisé HMS Undine en 1904 et a été vendu en 1906.
 Le HMS Undine était un navire de base, précédemment nommé . Il avait été lancé en 1884 pour le service civil, d'abord sous le nom de Hiawatha, puis de Mizeppa. Il a été acheté par la marine en 1888 comme yacht à hélice et a été renommé . Il a été converti en navire de base en 1889 et a été renommé HMS Undine en 1907, avant d'être vendu en 1912.
 Le HMS Undine (1917) était un destroyer de classe R lancé en 1917 et vendu en 1928. Il a ensuite fait naufrage plus tard cette année-là et l'épave a été vendue pour être démantelée.
 Le HMS Undine (N48) était un sous-marin de classe U lancé en 1937 et coulé en 1940.
 Le HMS Undine (R42) était un destroyer de classe U lancé en 1943. Il a été converti en frégate de type 15 entre 1952 et 1954 et a été démantelé en 1965.